Le Téléphone rose, film réalisé par Édouard Molinaro, sorti en 1975 ;
 Le Téléphone rose, titre québécois du film américain American Sexy Phone réalisé par Jamie Travis, sorti en 2012.